Roger Pieters (auteur), Belgisch auteur, dichter, componist en musicus 
 Roger Pieters (bowler), Belgisch bowler